Louis-Dreyfus ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Louis-Dreyfus, Vater von Pierre Louis-Dreyfus
 Gérard Louis-Dreyfus (1932–2016), französisch-amerikanischer Unternehmer
 Julia Louis-Dreyfus (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin, Cousine von Robert Louis-Dreyfus
 Léopold Louis-Dreyfus (1833–1915), Unternehmer, Gründer der Louis Dreyfus Group
 Margarita Louis-Dreyfus (* 1962), russisch-schweizerische Unternehmerin (Louis Dreyfus Group), Witwe von Robert Louis-Dreyfus
 Pierre Louis-Dreyfus (1908–2011), französischer Bankier, Rennfahrer, Widerstandskämpfer der Résistance
 Robert Louis-Dreyfus (1946–2009), französisch-schweizerischer Unternehmer (Adidas, Louis Dreyfus Group)

Louis Dreyfus ist der Name folgender Firmen:

 Louis Dreyfus Armateurs, französische Reederei
 Louis Dreyfus Group, französischer Mischkonzern